Мандельбаум — еврейская фамилия.
 Мандельбаум, Альберт (около 1925) — израильский шахматист. 
 Мандельбаум, Марк Миронович  (1929—2017) — советский и российский геолог.